Губер — фамилия. Известные носители:

 Губер, Александр Андреевич (1902—1971) — советский историк, доктор исторических наук, академик АН СССР.
  (1834—1898) — австрийский историк.
 Губер, Андрей Александрович (1900—1970) — советский искусствовед, главный хранитель ГМИИ им. А. С. Пушкина, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 
 Губер, Вольф (ок. 1485—1553) — австрийский и немецкий художник.
 Губер, Вольфганг — немецкий психиатр, основатель «Социалистического коллектива пациентов».
  (1830—1879) — немецкий философ, историк и публицист.
 Губер, Иоганн Самуилович (1778—1858) — глава московской лютеранской консистории.
 Губер, Константин Петрович (1854—1916) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Губер, Людвиг Фердинанд (; 1764—1804) — немецкий писатель и переводчик.
 Губер, Максимилиан Титус (1872—1950) — польский учёный (теоретическая механика), инженер.
 Губер, Пётр Константинович (1886—1940) — русский писатель, литературовед и переводчик.
 Губер, Пьер (1915—2012) — французский историк.
 Губер, Феликс (умер в 1810) — швейцарский поэт и композитор.
 Губер, Эдуард Иванович (1814—1847) — русский поэт, переводчик и литературный критик.

См. также 
 Губеры — дворянский род.

Примечания